Шишкин Лес — посёлок в Троицком административном округе Москвы (до 1 июля 2012 года - в составе Подольского района Московской области)
 Шишкин лес — артезианская питьевая вода, производимая ООО «Шишкин Лес Холдинг».
 Шишкин Лес — зимняя гонка на автомобилях «Москвич».
 Шишкин Лес — детский оздоровительный лагерь в Подольском районе Московской области.
 Шишкин лес — детский познавательный журнал, издающийся телеканалом «Радость моя».
 Шишкин Лес — детская телепередача, выходящая на телеканале «Радость моя».